Ел Борбољон има више значења:

 Ел Борбољон (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Борбољон (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Борбољон (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Борбољон (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Борбољон (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Борбољон (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Борбољон (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Борбољон (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Борбољон (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Борбољон (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Борбољон, Ел Љано (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику